Иван Трофимович Козырьков (1888—1944) — советский государственный и политический деятель, председатель Тамбовского областного исполнительного комитета.

Биография 
Родился в 1888 году в деревне Андреевка Николаевского уезда Самарской губернии в крестьянской семье. Окончил 3 класса школы.

В 1914—1917 годах служил в армии, в 143-м пехотном запасном полку.  Член ВКП(б) с мая 1917 года.. Участник Гражданской войны

С 1919 года на общественной и политической работе. Возглавлял уездный отдел коммунального хозяйства Ставропольского уезда Самарской губернии. В 1920 году (по другим данным 1921) стал председателем исполкома Ставропольского уездного совета. С декабря 1922 года по март 1924 года — ответственный секретарь Ставропольского уездного комитета ВКП(б).

В 1931—1932 обучался в академии социалистического земледелия в Москве.

С ноября 1932 года председатель районного Совета в Сокольниках (Москва).

С мая 1938 года — председатель организационного комитета Президиума ВЦИК — Верховного Совета РСФСР по Тамбовской области.

В январе 1940 года стал председателем исполкома Тамбовского областного совета, находился в должности до октября 1943 года. Скончался в 1944 году

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 1-го созыва от Шемышейского избирательного округа Тамбовской области, членом Президиума ВС РСФСР. Делегат XVIII съезда ВКП(б)

Примечания

Литература 
 .

Ссылки 
 Козырьков
 Тамб. обл.

Председатели Тамбовского облисполкома
Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Главы Тольятти
Участники Гражданской войны в России
Председатели районных (в городах) исполкомов СССР